Saku Koivu (født d. 23. november 1974 i Turku, Finland) er en professionel finsk ishockeyspiller der spiller for Anaheim Ducks i NHL. Inden skiftet  spillede han i Montreal Canadiens i NHL. Hans foretrukne position på isen er center. Koivu var  kaptajn for Montreal, en post han har haft siden sæsonen 2000-01. Han blev draftet af Montreal i første runde som nr. 21 i alt i 1993.

Før NHL 
Saku Koivu startede sin karriere for TPS Turku i den bedste finske række, SM-Liigaen. Med TPS vandt Koivu det finske mesterskab to gange, i 1993 og 1995 og Koivu blev udnævnt til ligaens bedste spiller i 1995.

NHL 
Saku Koivu debuterede for Montreal i sæsonen 1995-96 hvor han blev nr. 4 på topscorerlisten for rookier (førsteårsspillere). Næste sæson missede han 22 kampe med en knæskade, men nåede alligevel at lave 56 points i 50 kampe.

I september 2001 fik Koivu diagnosticeret kræft og missede som følge heraf næsten hele sæsonen 2001-02. Det lykkedes ham dog på nærmest mirakuløs vis at overvinde kræften og han nåede at gøre comeback for Montreal i slutspillet. I slutspillet i sæsonen 2005-06 blev Koivu endnu en gang ramt af uheld, da han blev ramt i øjet af en høj stav fra Carolina Hurricanes-spilleren Justin Williams. Koivu mistede resten af slutspillet pga øjen-skaden. Han siger selv at han har nedsat syn på det ene øje som følge af skaden. Han beviste dog i sæsonen 2006-07 med 75 points i 81 kampe at han stadig kan være med på højeste plan.

Saku Koivus bror Mikko spiller også i NHL, for Minnesota Wild.

Trofæer og priser 
 VM i ishockey udtaget til All-Star-holdet – 1994, 1995, 1999
 VM i ishockey Bedste Forward – 1995
 Årets spller i Finland – 1995
 Bill Masterton Trophy (NHL) – 2002
 Vinter-OL 2006 udtaget til All-Star-holdet
 King Clancy Memorial Trophy (NHL) – 2007
 Første europæisk fødte kaptajn nogensinde for Montreal Canadiens – 2000-i dag

Statistik

Internationalt spil 

Koivu har vundet følgende medaljer med det finske landshold.

 Vinter-OL 1994 (bronze)
 VM i ishockey 1994 (sølv)
 VM i ishockey 1995 (guld)
 Vinter-OL 1998 (bronze)
 VM i ishockey 1999 (sølv)
 World Cup of Hockey 2004 (sølv)
 Vinter-OL 2006 (sølv)
 VM i ishockey 2008 (bronze)

International statistik

Eksterne henvisninger 

 Statistik fra eurohockey.net
 Statistik fra hockeydb.com

Ishockeyspillere fra Finland
Personer fra Turku
NHL-spillere
Deltagere for Finland ved vinter-OL 2010
Deltagere for Finland ved vinter-OL 2006
Deltagere for Finland ved vinter-OL 1998
Deltagere for Finland ved vinter-OL 1994